Willem Hendrik Bogaardt (1862 - 1918), politicus voor de Algemeene Bond (RKSP)
 Archibald Theodoor Bogaardt (1908 - 1983), burgemeester van Rijswijk en politicus voor de Katholieke Volkspartij